

Sigle 
 BBS Kraftfahrzeugtechnik – un'azienda tedesca che produce cerchi in lega per automobili 
 Bhutan Broadcasting Service – ente radio-televisivo di stato bhutanese
 Bulletin Board System – computer che utilizza un software per permettere a utenti esterni di connettersi a esso attraverso la linea telefonica
 BBS Bologna Business School – la scuola di formazione manageriale dell'università di Bologna, offre numerosi master universitari post laurea e MBA (Master in Business Administration)
 Blum Blum Shub – generatore di numeri pseudo-casuali crittograficamente sicuro

Codici 
 BBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blackbushe di Yateley (Regno Unito)
 bbs – codice ISO 639-3 della lingua bakpinka

Radio 
 Radio BBS – Emittente radiofonica di Roma (Italia)

Medicina 
 BBS –  Bogart–Bacall syndrome, Sindrome di Bogart-Bacall

Televisione 
 BBS – Broadcasting System of San-in, rete televisiva giapponese